Dita est un prénom d'origine allemande.

 Dita Charanzová (née en 1975), femme politique tchèque ;
 Dita Indah Sari (née en 1972), syndicaliste et femme politique indonésienne ;
 Dita Parlo (1906 - 1971), actrice allemande ;
  (née en 1928), journaliste allemande spécialisée dans la presse consacrée à la musique ;
 Dita von Teese (née en 1972), artiste New burlesque et pin-up.

Toponyme 

 Dita, un woreda en Éthiopie.

Informatique 
 Darwin Information Typing Architecture

Musique 
 Dita est un single de la chanteuse française Lorie, sorti en 2011.

Prénom allemand
Prénom féminin